Die Barcelona Open Banc Sabadell 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. April 2017 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden erstmals in Budapest die Hungarian Open gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den Barcelona Open Banc Sabadell, welche zur ATP World Tour 500 gehörten, nur zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, im Doppel gewannen Bob und Mike Bryan den Titel im letzten Jahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.324.905 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.604.340 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 22. und 23. April 2017 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 111 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 99 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 171 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 186 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Barcelona